|-
| 180101 - ||  || 24 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180102 - ||  || 24 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180103 ||  || 26 martie 2003 || Wrightwood || 
|-
| 180104 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180105 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180106 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180107 - ||  || 25 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 180108 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180109 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180110 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180111 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180112 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180113 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180114 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180115 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180116 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180117 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180118 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180119 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180120 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180121 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180122 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180123 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180124 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180125 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180126 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180127 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180128 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180129 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180130 - ||  || 26 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180131 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180132 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180133 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180134 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180135 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180136 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 180137 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180138 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180139 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180140 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180141 - ||  || 26 martie 2003 ||  || 
|-
| 180142 - ||  || 27 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180143 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 180144 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180145 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180146 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180147 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180148 - ||  || 4 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180149 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180150 - ||  || 3 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180151 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180152 - ||  || 6 aprilie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180153 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180154 - ||  || 8 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180155 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180156 - ||  || 9 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180157 - ||  || 8 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180158 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180159 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180160 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180161 - ||  || 11 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180162 - ||  || 25 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180163 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180164 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180165 - ||  || 24 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180166 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180167 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180168 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180169 - ||  || 26 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180170 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180171 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180172 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180173 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180174 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180175 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180176 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180177 - ||  || 1 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180178 - ||  || 1 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180179 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180180 - ||  || 9 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180181 - ||  || 27 mai 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 180182 - ||  || 3 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180183 - || 2003 MC || 21 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180184 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180185 - ||  || 20 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180186 - ||  || 25 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180187 - ||  || 21 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180188 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180189 - ||  || 23 august 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 180190 - ||  || 25 august 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180191 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180192 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180193 - ||  || 16 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 180194 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180195 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180196 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180197 - ||  || 19 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 180198 - ||  || 24 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 180199 - ||  || 27 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 180200 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-